O TrackDraw é um programa de computador para a construção de modelos virtuais (CAD) de ferrovias LEGO.

Criado por Cary Clark, o programa opera em ambiente Microsoft Windows. É de código aberto e utiliza linguagem XML para as estruturas internas de menus, bibliotecas de elementos e de desenhos, o que facilita a sua configuração para outras utilizações.

Não é compatível com o Track Designer.

Ligações externas
 Site do desenvolvedor

Editores de imagem tridimensional
Lego